El nombre Pablo Díaz puede referirse a:

 Pablo Díaz (1958-), activista argentino, sobreviviente de la Noche de los Lápices.
 Pablo Díaz Stalla (1971-), futbolista hispano-argentino.
 Pablo Díaz (1978-), actor y productor chileno.
 Pablo Díaz del Río Gómez (1981-), actor español de Los hombres de Paco.
 Pablo Díaz Vázquez (1981-), futbolista español.